Stick kan avse:

 Kopparstick – den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden
 Stålstick – en tryckmetod som vidareutvecklades ur kopparstick
 Stick (musik) – en del av en låt som kontrasterar mot övriga delar i kompositionen
 Chapman Stick – ett musikinstrument
 Kai Martin & Stick! – ett punkband från Göteborg  
 Stick (kortspel) –  ett kortspel 
 Stick – en kortspelsterm, se sticktagningsspel
 Stick (klättring) – en klätterterm